Alisch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Alisch (1917–1993), deutscher Komponist
 Horst Alisch (1925–2020), deutscher Zeichner
 Karl Alisch (1834–1895), deutscher Richter und Parlamentarier
 Lothar Alisch (1951–2000), deutscher Theologe
 Sophie Alisch (* 2001), deutsche Profiboxerin